Az arab nyelv 26 országban, illetve területen hivatalos. A lista azon országokat, illetve területeket sorolja fel, amelyek (egyik) hivatalos nyelve az arab.

Kapcsolódó szócikkek 
 Arab nyelv
 Arab Liga

Arab nyelv
Nyelvekkel kapcsolatos listák